Kuks kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Kukës, prefekturhuvudort, Kukës prefektur,

Tjeckien 

 Kuks (ort i Tjeckien), Hradec Králové, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar